Façades (album), album van Sad Café
 Façades (film), Belgische film van Kaat Beels uit 2017